Gorda se puede referir a:

 Gorda, mujer que sufre de sobrepeso u obesidad.
 gorda o perra gorda, moneda española que valía diez céntimos de peseta.
 gorda, salchicha vienesa más gorda y corta que las normales, que se consume en Chile.
 Gorda, nombre en español de la obra de teatro Fat Pig del dramaturgo Neil LaBute.
 Gorda (California), una comunidad no incorporada del condado de Monterrey, California.